Fotoreceptor je obecně smyslový receptor, jehož podnětem je světlo. Na molekulární úrovni k fotoreceptorům patří světlo vnímající proteiny – fotosenzory rostlin, lidský rodopsin či jodopsin a podobně. Na úrovni buněk jsou fotoreceptory vlastně světlo vnímající buňky – zejména různé světločivné buňky, které vnímají světlo. Příkladem jsou čípky a tyčinky v lidském oku. U mnohých organismů vznikají specializované smyslové orgány – různé světločivné skvrny (stigmata), jednoduchá očka (oceli), složené oči či například komorové oko hlavonožců a obratlovců.

Fotoreceptory jsou zřejmě nejvíce variabilní ze všech druhů smyslových receptorů, a to zejména proto, že schopnost vnímat světlo měly již původní ektodermální buňky živočichů a u některých živočichů (krabi) dokonce vnímají světlo pouhá nervová zakončení v pokožce. Smyslové fotoreceptorické orgány mohou být však různě složité a také poskytují různý typ počitků, od rozmazaného černobílého po barevný precizní obraz.

Reference 

Smyslové receptory
Zrak